Стилос может означать:

 Стилос — палочка для письма у древних греков.
 Стилос — село в Греции.
 Стилус — пластмассовый стержень для работы с сенсорными экранами КПК, коммуникаторов и т. д.

См. также